Project peut faire référence à :
 PROJECT, groupe français de rock et hard-rock mélodique, formé en 1995 ;
 Project, un logiciel de gestion de projets de Microsoft ;
 les « projects », nom utilisé aux États-Unis pour désigner les .

Voir aussi 
 M-Project, producteur et DJ japonais, aux productions électroniques axées makina et UK hardcore.